Chemin du Roi, Construit par Melchior Gros d'Aubenas depuis le Suc de Bauzon, pour acheminer les bois de mâture vers l'Ardèche;
 Caminito del Rey;
 Chemin du Roy la première route construite en Nouvelle-France reliant plusieurs municipalités;
El Camino Real.